Mikulėnienė ist ein litauischer weiblicher Familienname, abgeleitet vom männlichen Familienname Mikulėnas, dieser vom Vornamen Mikas. Die zugehörige Form des Mädchennamens lautet Mikulėnaitė.

Namensträger 
 Danguolė Mikulėnienė (* 1952),   Lituanistin, Dialektologin und Hochschullehrerin
 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (* 1984),  Politikerin, MdEP

Familienname
Litauischer Personenname